Plover ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Plover (Iowa), im Pocahontas County
 Plover (Wisconsin), im Portage County
 Plover (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin
 Plover (Town, Portage County), Town(ship) in Wisconsin

eine Inselgruppe in Kanada:
 Plover Islands

Sonstiges:
 HMS Plover, diverse Schiffe der Royal Navy